Ərəblər – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Ərəblər – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian